Guillart est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Charles Guillart (?-1573), prélat français, évêque de Chartres, neveu de l'évêque Louis Guillart ;
 Louis Guillart ou Louis Guillard (?-1565), prélat français, évêque de Tournai, de Chartres, de Chalon et de Senlis. Il est fils de Charles Guillard et frère d'André Guillard.

Patronyme français